

Persone
 Albert Lippmann – tennista francese
 Alexandre Lippmann – schermidore francese
 Bernard Lippmann – fisico statunitense
 Edmun von Lippmann – chimico tedesco
 Frank Lippmann – calciatore tedesco
 Gabriel Lippmann – fisico francese
 Louisa Lippmann – pallavolista tedesca
 Walter Lippmann – giornalista statunitense

Altro
 Elettrometro di Lippmann
 Equazione di Lippmann-Schwinger